Balassagyarmat beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Balassagyarmat
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Balassagyarmat
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Balassagyarmat